Powis bezeichnet:
 Powys (auch Powis), Region und historisches Fürstentum in Wales
 Powis Castle, Burg bei Welshpool in Powys
 Baron Grey of Powis, englischer Adelstitel
 Earl of Powis, britischer Adelstitel

Powis ist der Familienname folgender Person:
 Geoff Powis (1945–2001), kanadischer Eishockeyspieler
 Lynn Powis (Trevor Lynn Powis; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Powys (Begriffsklärung)